Elitserien i volleyboll för damer 2007/2008 var den 47:e upplagan av tävlingen och hade tio deltagande lag. Örebro VBS blev svenska mästare efter att ha vunnit över Elverket i finalen.

Grundserien

Legend:
      Kvalificerade för slutspel.
      Nerflyttade till Division 1.

Slutspelet

Källor

2007/2008
Volleybollsäsongen 2007/2008